Topp steht für:

 oberstes Ende des Schiffmasts, siehe Masttopp
 Topp (Einheit), eine Mengeneinheit beim Flachsanbau

Topp ist der Familienname folgender Personen:
 Arnold Topp (1887–1960), deutscher Maler
 Erich Topp (1914–2005), deutscher Marineoffizier
 Erwin Topp (1924–1971), deutscher Politiker (SPD), Oberbürgermeister von Wattenscheid
 Gerhard Topp (1893–1968), dänischer Langstreckenläufer
 Hartmut Topp (* 1942), deutscher Ingenieurwissenschaftler
 Holger Topp-Pedersen (1868–1938), dänischer Maler
 Johann Konrad Sigismund Topp (1692–1757), Rechtswissenschaftler und Professor der Universität Helmstedt
 Karl Topp (1895–1981), deutscher Vizeadmiral
 Keke Topp (* 2004), deutscher Fußballspieler
 Laurie Topp (1923–2017), englischer Fußballspieler
 Rolf-Jürgen Gleitsmann-Topp (* 1950), deutscher Politologe

Siehe auch:
 Top